Glendora ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glendora (Indiana)
 Glendora (Kalifornien)
 Glendora (Michigan)
 Glendora (Mississippi)
 Glendora (New Jersey)